

Vereniging 
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie
Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, brancheorganisatie voor participatiemaatschappijen
Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling
Nederlandse vereniging voor psychoterapie
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, zie Pleegzorg
Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde, zie Dierproef
NVP-UNIMA, Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel

Overige 
Landkreis Nordvorpommern, Duitse regio met autokenteken NVP
Nationale Volkspartij (Partido Nashonal di Pueblo), een Curaçaose en Antilliaanse politieke partij
Nederlandsche Volkspartij, Nederlandse politieke partij, voor de Tweede Wereldoorlog
Negatieve voorspellende waarde, begrip uit de statistiek
Station Nieuw Vennep (Schiphollijn), Nederlands treinstation met code Nvp